Барио лас Паломас има више значења:

 Барио лас Паломас, Сан Мигел ла Лабор (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио лас Паломас, Санта Ана Ничи (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику